Хампден има више значења:
 Округ Хампден (Масачусетс)
 Хампден (Мејн)
 Хампден (Северна Дакота)